Pichat est le nom de famille de 
 Georges Pichat (1867 - 1950) haut fonctionnaire français, membre de l’Académie des Sciences morales et politiques
 Louis Pichat, haut fonctionnaire français
 Michel Pichat (1790 - 1828), dramaturge français
 Olivier Pichat, peintre (il a peint notamment une peinture équestre de Thomas Alexandre Dumas, général noir de la Révolution française)

Divers
 Pichat : un logiciel de Webchat

Articles connexes 
 Jean Bourgeois-Pichat, démographe français
 Léon Laurent-Pichat (1823 - 1886), homme politique, poète et homme de lettres 
 Rue Laurent-Pichat, à Paris

Voir aussi

Notes 

Homonymie de patronyme